Révész Mihály
 Révész Mihály (1858–1900) református lelkész
 Révész Mihály (1884–1977) újságíró, szerkesztő, történész, szociáldemokrata politikus

hasonló nevűek
 Révész T. Mihály (1945) jogtörténész, címzetes egyetemi tanár, az ORTT első elnöke